Насьональ 1 1970/1971 () — 7-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1970/71 на сайте rsssf.com 

1970/1971
Алжир
Алжир
1970 год в Алжире
1971 год в Алжире